PS2 kan syfta på:

 PS2 – en TV-spelskonsol tillverkad av det japanska teknikföretaget Sony, se Playstation 2
 IBM PS/2 – en persondator från IBM presenterad 1986
 PS/2-kontakt – ett runt, sexpoligt kontaktdon som används för att ansluta tangentbord och möss till datorer

bg:PS/2
cs:PS/2
nl:PS/2
pl:PS/2
ru:PS/2